Wong kan som auktorsförkortning betyda:

 Anna Wong
 Khoon Meng Wong
 Song Wong
 Siu-Kai Wong

Robotskapade auktorsförkortningar